Ве́рево — несколько топонимов в Веревском сельском поселении Гатчинского района Ленинградской области, образовавшихся от названия речки Веревки:
 Верево — посёлок при станции
 Верево — станция Октябрьской железной дороги
 Большое Верево — деревня
 Малое Верево — деревня